Вулих — еврейская фамилия.
 Вулих, Борис Захарович (1913—1978) — советский математик, специалист в области функционального анализа.
 Вулих, Захар Борисович (1844—1897) — русский педагог-математик, действительный статский советник.
 Вулих, Захар Захарович (1869—1942) — русский и советский математик-педагог. См. также